Logan's Run (boek), een sciencefictionboek uit 1967
 Logan's Run (film), een verfilming van dit boek uit 1976
 Logan's Run (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1977 t/m 1978